Анрі Друе (1799—1855) — швейцарський політик, президент Швейцарії (1850).
 Жан-Батист Друе (1763—1824) — французький політик, якобінець.
 Жан-Жермен Друе (1763—1788) — французький художник історичного напряму.
 Жюльєтта Друе (1806—1883) — французька актриса.
 Луї Друе (1792—1873) — голландський флейтист.
 Міну Друе (* 1947) — французька поетка.
 Франсуа-Юбер Друе (1727—1775) — французький художник-портретист.
 Юбер Друе (1699—1767) — французький художник-портретист і мініатюрист.
 Жан-Батист Друе д'Ерлон (1765—1844) — маршал Франції, учасник наполеонівських воєн, губернатор Алжиру.

Друе — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер.
 Буассі-ан-Друе — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар.
 Вер-ан-Друе — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар.
 Гарансьєр-ан-Друе — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар.
 Лувільє-ан-Друе — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар.
 Мезьєр-ан-Друе — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар.